Der FC Volendam ist ein Fußballverein aus der niederländischen Stadt Volendam, der am 1. Juni 1977 aus dem Verein RKSV (gegründet am 1. Juni 1920) hervorging. Die Vereinsfarben sind Orange-Schwarz. In Anlehnung an die niederländische Fußballnationalmannschaft wird der Verein auch „Het andere Oranje“ () genannt. Die Heimspiele werden im ehemaligen Veronicastadion ausgetragen, das seit 2002 den Namen Kras Stadion führt.

Geschichte 
Bis zum Zweiten Weltkrieg spielte der RKSV im katholischen Fußballverband. Dort wurde der Verein sowohl 1935 als auch 1938 niederländischer Meister. Nach dem Krieg spielte der Verein in der KNVB-Meisterschaft weiter. 1955 wechselte der Verein ins Profilager. Ein Kennzeichen des FC Volendam sind viele Spieler aus der Region, wie zum Beispiel Tol, Steur, Veerman und Jonk. Ein weiteres auffallendes Merkmal des Vereins sind viele Auf- und Abstiege in der Ehrendivision. Der FC Volendam stieg achtmal auf und zehnmal ab. 2004 stieg der Verein zum letzten Mal aus der Ehrendivision ab und spielte bis zur Saison 2007/08 in der Eerste Divisie. Nach der Saison konnte sich der Verein wieder für die Ehrendivision qualifizieren, in der er in der Saison 2008/09 wieder spielte. 

In der Saison 2009/10 musste der Verein zum zehnten Mal als Absteiger in der Jupiler League antreten, da man am letzten Spieltag noch auf den letzten Tabellenplatz abrutschte, und somit direkt wieder abstieg. Einziger Lichtblick einer am Ende enttäuschenden Saison war, dass die Mannschaft es bis ins Halbfinale des KNVB Beker schaffte, welches mit 0:2 gegen den SC Heerenveen verloren ging, nachdem man sich zuvor gegen Teams wie Roda JC (3:2) oder Ajax Amsterdam (1:0) durchsetzte.

In der Saison 2010/11 gehörte der FC Volendam zu den stärksten Vereinen der Eerste Divisie und war ständig unter den besten Fünftplatzierten zu finden, allerdings weit abgeschlagen auf den führenden FC Zwolle.

Spieler 
  Dick Tol (194?–1955) Jugend, (1955–1968) Spieler,
  Gerrie Mühren (1963–1968, 1979–1980, 1984–1985)
  Arnold Mühren (1970–1971)
  Wim Jonk (1986–1988)
   Steve van Dorpel (1986–1989)
  Edwin Zoetebier (1988–1997)
  Peter Vermes (1990)
  Michael Reiziger (1992–1993)
   Mark de Vries (199?–1994) Jugend, (1994–1998)
  André Ooijer (1994–1995)
   Orlando Smeekes (2003–2004)

Trainer 
  Fritz Korbach (1982–1983, 1992–1993)
  Leo Beenhakker (1985)
  Andries Jonker (1997–1999)
   Stanley Menzo (2006–2008)

Volendam, FC
Sport (Edam-Volendam)
Gegründet 1920
Organisation (Noord-Holland)